Champeaux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Champeaux (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Champeaux (Manche) im Département Manche
 Champeaux (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Les Champeaux im Département Orne

mit Namenszusatz:
 Champeau-en-Morvan im Département Côte-d’Or
 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier im Département Dordogne
 Champeaux-sur-Sarthe im Département Orne

Champeaux ist der Name folgender Personen:

 Pierre Clément de Champeaux (1767–1800), französischer General
 Wilhelm von Champeaux (um 1070–1121), französischer Bischof und Philosoph

Siehe auch:
 Champaud
 Champoz